|-
| 195501 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195502 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195503 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195504 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| 195505 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195506 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195507 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195508 - || 2002 HJ || 16 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195509 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195510 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195511 - || || 19 d'abril de 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 195512 - || || 17 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195513 - || || 20 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195514 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195515 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195516 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195517 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195518 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195519 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195520 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195521 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195522 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195523 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195524 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195525 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195526 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195527 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195528 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195529 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195530 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195531 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195532 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195533 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195534 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195535 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195536 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195537 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195538 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195539 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195540 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195541 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195542 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195543 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195544 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195545 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195546 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195547 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195548 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195549 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195550 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195551 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195552 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195553 - || || 11 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195554 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195555 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195556 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195557 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195558 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195559 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195560 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195561 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195562 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195563 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195564 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195565 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195566 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195567 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195568 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195569 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195570 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195571 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195572 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195573 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195574 - || || 12 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195575 - || || 12 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195576 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195577 - || || 12 de maig de 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 195578 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195579 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195580 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195581 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195582 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195583 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195584 - || || 5 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195585 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195586 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195587 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195588 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195589 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195590 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195591 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195592 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195593 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195594 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195595 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195596 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195597 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195598 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195599 - || || 15 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195600 - || || 15 de maig de 2002 || Palomar || M. Meyer
|-
|}

5